Майкл Скотт — имя и фамилия различных людей:
  (1907—1983) — английский активист, борец с апартеидом.
  (1905—1989) — ирландский архитектор.
  (род. 1945) — американский предприниматель, руководитель компании Apple Computer (1977—1981).
  (1789—1835) — английский писатель и автобиограф, публиковался под псевдонимом Том Крингл.
 Скотт, Майкл (род. 1959) — ирландский писатель и собиратель фольклора.
  (род. 1977) — американский сценарист и режиссёр-мультипликатор.
  (род. 1959) — американский учёный в области информатики, профессор Рочестерского университета.
  — английский профессор литературы.
  (род. 1941) — американский орнитолог, специалист по экологии и писатель.
  (1907—1983) — англиканский священник, борец за ядерное разоружение.
  — основатель Лондонского оперного общества.
 См. также 
 Майкл Скот (1175 — ок. 1242) — средневековый математик и учёный, родившийся в Шотландии.
 
 Майкл Скотт — персонаж телесериала «Офис» (актёр — Стив Карелл).